Walkowiak ist der Familienname folgender Personen:

 Daniela Walkowiak (* 1935), polnische Kanutin
 David Walkowiak (* 1953), US-amerikanischer Geistlicher, Bischof von Grand Rapids
 Kay Walkowiak (* 1980), österreichischer Künstler
 Peter Walkowiak (* 1938), deutscher Fußballspieler
 Roger Walkowiak (1927–2017), französischer Radrennfahrer